Blame (Collective Soul), een nummer uit 1997
 Blame (Harris/Newman), een nummer uit 2014
 Blame (Bastille), een nummer uit 2016
 Blame (band), een band onder contract bij Moving Shadow
 Blame (2017), Amerikaanse film